Die Christuskirche ist eine evangelische Kirche in Düren, Nordrhein-Westfalen, und steht unter Denkmalschutz.

Sie wurde nach dem Zweiten Weltkrieg an der Stelle neu errichtet, an der zuvor die beim Fliegerangriff vom 16. November 1944 zerstörte Auferstehungskirche stand, und zwar in der Schenkelstraße

Auf Grund eines am 30. Januar 1952 ausgelobten Architektenwettbewerbs wurden die Verfasser des siegreichen Entwurfs, Helmut Hentrich und Hubert Petschnigg in Düsseldorf, mit der Ausführung beauftragt. Der Kirchenraum wurde in klarer, stumpfer Kreuzform erbaut. Der Abendmahlstisch kam in den Kreuzungspunkt und damit in den Mittelpunkt der Gemeinde. Der Boden wurde zur Mitte hin stufenförmig abgesenkt. Die vier Glocken wurden von der Glocken- und Kunstgießerei Rincker in Sinn (Hessen) gegossen, die auch schon die Glocken der Vorgängerkirche hergestellt hatte. Die neuen Glocken erklingen auf den Schlagtönen d1, f1, g1 und b1.

Die Grundsteinlegung erfolgte am 26. April 1953. Bereits ein knappes Jahr später, nämlich am 4. April 1954, wurde sie eingeweiht. Damals hatte sie den höchsten freistehenden Kirchturm Deutschlands.

Die Christuskirche ist unter Nr. 1/111 in die Denkmalliste der Stadt Düren eingetragen.

Literatur 
 Festschrift zur Einweihung der evangelischen Kirche in Düren 1954. Selbstverlag des Presbyteriums der evangelischen Gemeinde zu Düren, Düren 1954.
 Evangelischen Gemeinde zu Düren (Hrsg.): Evangelisch in Düren. Vierhundert Jahre evangelisches Leben im Dürener Land. Festschrift 50 Jahre Christuskirche. Berlin 2004.

Weblinks 

 Evangelische Gemeinde Düren
 Die Orgel der Christuskirche (PDF; 1,8 MB)

Christuskirche
Christuskirche
Baudenkmal in Düren
Kirchengebäude der Evangelischen Kirche im Rheinland
Erbaut in den 1950er Jahren
Bauwerk der Moderne in Nordrhein-Westfalen
Kirchengebäude der Moderne